

Cabeça de série 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (Campeões)
  Max Mirnyi /  Daniel Nestor (Semifinal)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (Final)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (Quartas de final)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Quartas de final)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (Quartas de final)
  Lukáš Dlouhý /  Paul Hanley (Primeira Rodada)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić ''(Quartas de final)

<ol start="9">
  Wesley Moodie /  Dick Norman ''(Primeira Rodada)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi ''(Terceira Rodada)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău ''(Primeira Rodada)
  Mark Knowles /  Michal Mertiňák ''(Segunda Rodada)
  Marcel Granollers /  Tommy Robredo ''(Terceira Rodada)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram ''(Segunda Rodada)
  Nicolás Almagro /  Marc López ''(Primeira Rodada)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares ''(Primeira Rodada)

Primeira Fase

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Final 

Tabela oficial

D
Australian Open - Duplas masculinas